VSC peut faire référence à :
 Voyages-sncf.com le site web de la SNCF ;
 Vitória Sport Clube, club de football de Guimarães ;
 la technologie , littéralement convertisseurs en source de tension, de certaines liaisons haute tension à courant continu ;
 Volontariat de service civique ;
 Vancouver Sleep Clinic, de son vrai nom Tim Bettinson, un chanteur et musicien de musique électronique australien ;
 Visual Studio Code, un environnement de développement développé par Microsoft ;
 Voiture sans conducteur, ou véhicule autonome.

Sigle de 3 caractères
Homonymie